Югская Дорофеева пустынь (Югско-Дорофеевская пустынь) — бывший православный мужской монастырь, находившийся на территории современной Ярославской области, в месте слияния рек Юги Чёрной и Юги Белой недалеко от Волги. В советское время был закрыт, а впоследствии затоплен при создании Рыбинского водохранилища. Расстояние от Рыбинска — 17 км, от Мологи — 18 км.

История 

История пустыни началась 5 мая 1615 года, когда иноку Дорофею из Псково-Печерского монастыря, родившемуся около Мологи в селе Нижне-Никульском, явилась Богородица и повелела с её иконой идти в родные места. Впоследствии икона Божией Матери Одигитрии называлась Югской и хранилась в пустыни. С иконою с 1701 года регулярно совершались крестные ходы в Рыбную слободу (Рыбинск), а с 1786 года — в Мологу, Мышкин, Углич и Пошехонье. В пустыни было пять храмов, больница и амбулатория, которые посещали около 5 тысяч человек в год.

С 1851 года и до своей кончины 7 августа 1853 года в обители подвизался преподобный Адриан Югский, перешедший сюда из Адрианова Пошехонского монастыря. Погребён в Югской пустыни напротив алтаря соборной церкви.

В 1915 году с иконы Божией Матери Одигитрии была сделана копия, до сих пор находящаяся в Успенской церкви села Балобаново. Оригинал же не сохранился.

В 1920-х годах на территории монастыря был образован детский лагерь («коммуна»), были изъяты церковные ценности. К 1930-м годам монастырь был окончательно закрыт и стал территорией «Волгостроя».

При заполнении Рыбинского водохранилища практически вся территории пустыни была затоплена.

В июне 2015 года в Ярославской митрополии отпраздновали 400-летие обретения Югской иконы Божией Матери и основания Югской Дорофеевой пустыни.

Рядом с деревней Свингино (Ярославская область) установлен Поклонный крест в память о разрушенном монастыре Югской Дорофеевой пустыни, к которому ежегодно собираются сотни паломников.

Храмы 
 Собор в честь Живоначальной Троицы
 Надвратная церковь во имя Успения Божией Матери
 Церковь Св. Николая
 Церковь Молчанской Богоматери

Настоятели 
 1615—1622 — преп. Дорофей
 1701 — Игнатий, строитель
 1716 — Гурий
 1720, 1736—1740 — Варлаам
 1742—1744 — Иосиф
 ноябрь 1759 — Вонифатий, архимандрит
 1759 — 30.09.1763 — Павел
 с 30.09.1763 — Лука
 до 1786 — Иларион, строитель
 Анастасий (Щепетильников) (22 декабря 1786 — 11 июня 1795), строитель
 Арсений (Свойкин) (1795—1820)
 Евгений (1820—1826)
 Никанор (1826—1832), игумен
 Варфоломей (Поповский) (1837 — 24 декабря 1862) (получил сан игумена в 1843)
 1864—1894 — Поликарп, архимандрит
 1894—? — Игнатий, игумен

Примечания

Литература 
 Строев П. Списки иерархов и настоятелей монастырей Российския Церкви. СПб: Типография В. С. Балашова. 1877. стр. 361—362
 Описание монастырей в Российской империи находящихся. М.: Типография С. Селивановского. 1834. стр. 47

Ссылки 
 Преподобный Дорофей Югский
 Пустынь на Викимапии

Появились в 1615 году в России
Упразднённые монастыри России

Затопленные монастыри
Монастыри Ярославской области
XVII век в Ярославской области